21-й чемпионат Эстонии по футболу (Мейстрилига 2011) проходил в 2011 году с 5 марта по 19 ноября. По его итогам таллинская Флора защитила свой чемпионский титул.

Команды 
Лоотус в сезоне 2010 занял последнее место и вылетел в Эсилигу. Его место занял Аякс Ласнамяэ, который вернулся в высший дивизион спустя три года. Тулевик ввиду финансовых проблем перешёл во Вторую лигу. Вместо него в Мейстрилиге стал играть новообразованный ФК Вильянди. ФК Курессааре, занявший 9-е место по итогам прошлого сезона, сохранил прописку в высшем дивизионе, одолев в двухматчевом противостоянии Тамме Ауто.

Информация о командах

География участников

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица 

источник kicker.de

Календарь игр

Бомбардиры

Примечания 

Чемпионат Эстонии по футболу
Спорт в Эстонии в 2011 году
Эстония 0